Corazonada puede referirse a:

Corazonada es el título que tuvo en Argentina la película Heartbeat, dirigida por Sam Wood.
Corazonada es el título que tuvo en España la película One from the Heart, dirigida por Francis Ford Coppola.
 A un presentimiento

Véase también